Иваново — деревня в Шиковской волости Островского района Псковской области. 

Расположена в 52 км к востоку от города Острова и в 6 км к северо-востоку от волостного центра, деревни Шики. Северо-восточнее находится деревня Спиры.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 3 человека.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)